Шишманово може да се отнася за:
 Шишманово - село в община Харманли;
 Шишманово (Чамурлии) - бивше село в окръг София-град, залято от язовир Искър;
 Цар Шишманово, село в Община Макреш.